Gavric oder Gavrić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Gavrić (1932–1972), jugoslawischer Schauspieler
 Andrea Gavrić (* 2001), deutsche Fußballspielerin
 Lisa Gavric (Elisabeth Bechmann; 1907–1974), österreichische Spanienkämpferin und Widerstandskämpferin in der Résistance
 Željko Gavrić (* 2000), serbisch-bosnischer Fußballspieler